«Тарих-и-Рашиди» () — исторический труд деятеля Яркендского Ханства (Мамлякат-и-Моголийе), военного генерала и поэта Мухаммада Хайдара Доглата. Книга была завершена в середине XVI века в Кашмире после изгнания эмиров из племени доглат из страны. Данное произведение посвящено истории родного государства Мухаммада Хайдара — Могулии, и ханам из династии Туглуктимуридов правишим на этой земле с XIV по XVI века. Название же данной книги, по словам самого прославленного автора дано в честь чагатаидского хана Абд ар-Рашида, правившего в Яркендском Ханстве после своего отца Султана Саид Хана, и по приказу которого Мухаммада Хайдар был изгнан из своей родины.

Книга разделена на две части ( — в переводе «тетрадь»). В первой части Тарих-и-Рашиди описываются события с начала восхождения Туглук-Тимур Хана на престол правителя Могулистана до времени правления Абд ар-Рашид хана в Яркенде. Вторая часть книги сосредоточена на взаимоотношениях Могулистана с соседними государствами и народами такими как узбеки-шайбаниды, чагатаи, казахи и другие. Автор также предоставляет ценные исторические сведения по истории этих народов.

Содержание

Тюркские версии "Тарихи Рашиди"
В. В. Бартольд, например, писал, что существуют два тюркских перевода «Тарихи Рашиди»: Мухаммада Садыка Кашгари, сделанный в XVIII в., и перевод, оконченный в Хотане в XIX в. По мнению A. М. Мугинова, «Тарихи Рашиди» переводился на тюрки по меньшей мере трижды; при этом самый ранний перевод был сделан в 1160/1747. Особый интерес представляет замечание 3. В. Тогана. В добавлении к статье B. В. Бартольда «Хайдер-мирза», опубликованном в «Энциклопедии ислама», он пишет: «Хотя Хайдар Мирза написал свой Тарихи Рашиди на персидском языке, из некоторых списков этого произведения на чагатайском языке ясно, что еще сам он лично перевел его на тюркский язык». З. В. Тоган не указывает своего источника. Под выражением «некоторые списки этого произведения на чагатайском языке», по всей вероятности, следует подразумевать список тюркского перевода «Тарихи Рашиди», хранящийся в Лондоне. На эту мысль наводит сообщение, содержащееся в работе Дж. Пирсона, посвященной обзору восточных рукописных фондов Великобритании и Ирландии. Он пишет, что в библиотеке «The British and Foreign Bible Society» хранится много современных персидских манускриптов и «важная тюркская рукопись Тарихи Рашиди, написанная в 1543 г.»

Примечания 

Уйгурская письменность
Уйгурская культура
Восточный Туркестан